Infernal Live Orgasm es el primer disco en ser grabado en concierto, de la banda de Austria Belphegor, celebrando su décimo aniversario, lanzado desde su propia disquera Phallelujah Productions

Lista de canciones 
 March of the Dead - 04:50	
 Purity Through Fire - 03:02
 Necrodaemon Terrorsathan - 04:37
 The Last Supper - 03:41	
 No Resurrection - 03:23	
 Swarm of Rats (studio track) - 04:31
 Diabolical Possession - 04:59	
 Blackest Ecstasy - 03:44	
 Requiem of Hell - 04:18	
 Der Untergang, Part 2 (studio track) - 03:07	
 Graves of Sorrow (demo) - 05:44	
 Hellbound (demo) - 04:10

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2005
Álbumes de black metal